Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fand vom 8. bis 12. Juli ein Turnier für Männer im Inlinehockey statt. Austragungsort war die Bill Harris Arena im Birmingham CrossPlex.

Ergebnisse 
Alle Uhrzeiten nach Ortszeit (UTC−5)

Vorrunde

Gruppe A

Resultate

Gruppe B

Resultate

Finalrunde

Endplatzierung

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Inlinehockey
2022